Příjmení McCain nese více různých osobností:

 Jerry McCain (1930–2012) – americký bluesový hráč na foukací harmoniku a zpěvák
 John McCain (1936–2018) – americký politik
 Meghan McCainová (* 1984) –  americká sloupařka, spisovatelka, blogerka a televizní moderátorka